Crivățu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Crivățu (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Crivățu (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița